Bonatti puede hacer referencia a:

Fernando Bonatti, gimnasta artístico italiano.
Guido Bonatti, astrónomo y astrólogo del siglo XIII.
Hugo Bonatti, deportista austríaco que compitió en esquí acrobático.
Néstor Gambetta Bonatti, militar, político y promotor cultural peruano.
Walter Bonatti, montañero y periodista italiano considerado uno de los mejores alpinistas de la historia.